Holden LC steht für folgende Automodelle von Holden:

 Holden Torana (1969–1972)
 Holden Astra (1986–1987)